Le tournoi de tennis de Curaçao est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du  au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Curaçao

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Compétition de tennis aux Pays-Bas
Tennis à Curaçao
Curaçao
1969 aux Amériques
1969 aux Pays-Bas
Février 1969
Tennis en mars 1969